Григор Арцкеци (), по прозвищу Гандзасац ("сказитель гандзов") — армянский поэт XV века.

Даты рождения и смерти неизвестны. Жил в городе , работал в местной книжной школе. Был вардапетом. Написал несколько церковных гимнов в жанрах таг и гандз, музыку к которым по-видимому придумывал сам. Лучшим произведением считается «Мелодия покаяния» (), примечательна также  его ода посвящённая Григору Лусаворичу. В творчестве чувствуется влияние Нерсеса Шнорали.

Комментарии

Примечания 

Армянские поэты
Поэты Армении